L'edizione 1961-1962 della Milli Lig vide la vittoria finale del Galatasaray Istanbul.

Capocannoniere del torneo fu Fikri Elma (Ankara Demirspor), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Galatasaray Istanbul Campione di Turchia 1961-1962.
 Galatasaray Istanbul ammesso alla Coppa dei Campioni 1962-1963.
 Vefaspor, Ankara Demirspor e Şeker Hilal retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Campionato turco di calcio